Pilosela-das-boticas é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Pilosella officinarum
 Pilosella peleteriana